На 26 Февраля 2023 года в Северо-Кавказском федеральном округе имеется 59 городов, из них:
 2 крупнейших (население от 500 тыс. до 1 млн жителей),
 3 крупных (население от 200 тыс. до 500 тыс. жителей),
 10 больших (население от 100 тыс. до 200 тыс. жителей),
 10 средних (население от 50 тыс. до 100 тыс. жителей),
 32 малых (население менее 50 тыс. жителей).
 2 малых (население менее 10 тыс. жителей).

Список городов СКФО по численности населения

Общие сведения 
Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

 Доля городского населения по субъектам СКФО

 Доля столицы от численности городского населения субъекта

Карта городов 
Легенда карты (при наведении на метку отображается численность населения):

Примечания 

Северо-Кавказский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ